Pedro Gil o Pero Gil puede referirse a:

Topónimos 
 Dorsal de Pedro Gil, cordillera que recorre el centro de Tenerife (Canarias, España).
 Torreperogil, localidad y municipio español de la provincia de Jaén.

Personajes 
 Pere Gil (1551-1622), clérigo, teólogo, geógrafo e historiador español.
 Pedro Gil y Babot (1778-1853), banquero, político y mecenas español.
 Pedro Gil Farías (1887-1922), político y periodista mexicano.
 Pedro Gil Lerín (1903-1991), músico español.
 Pedro Lavirgen Gil (1930-), cantante español.
 Pedro Gil Mazo (1960-2003), pintor español.
 Pedro Gil Gómez (1980-), jugador español de hockey patines.
 Pedro Gil Moreno de Mora (1860-1930), pintor español (amigo y mecenas de Sorolla).